L'édition masculine 2010 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Fernando Verdasco remporte l'épreuve de simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
Le lundi ,  du tournoi, le majorquin Rafael Nadal annonce son forfait après avoir la semaine précédente remporté pour la  consécutive le tournoi de Monte-Carlo. Il renonce alors qu'il est le quintuple tenant du titre, car . Il est remplacé par le russe Teymuraz Gabashvili en tant que Lucky loser.

Lauréats 
Fernando Verdasco remporte son  en simple en battant en finale Robin Söderling. Il s'agit de son  et  sur terre battue. Il s'impose pour la  à Barcelone, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les tenants du titre Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale Lleyton Hewitt et Mark Knowles. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Barcelone (WTA 2010) (tournoi féminin)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2010
Sport en Espagne en 2010
Barcelone
Barcelone
2010 en Catalogne